Ann Marie est un prénom féminin, porté notamment par:

 Ann Marie Buerkle, femme politique américaine
 Ann Marie Fleming, réalisatrice indépendante et artiste visuelle canadienne 
 Ann Marie Rios, actrice pornographique américaine.
 Ann-Marie MacDonald, femme de lettres et actrice canadienne. 
 Ann Marie Valencia, artiste peintre anglaise

Pseudonyme 
  (née en 1995), chanteuse américaine.

Voir aussi